Deimling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Deimling (* 1959), deutscher Mediziner
 BBB Johannes Deimling (* 1969), deutscher Performance-Künstler und Pädagoge
 Berthold Deimling (1853–1944), preußischer General der Infanterie und späterer Pazifist
 Carl Deimling (1779–1850), badischer Verwaltungsbeamter
 Franz-Michael Deimling (* 1953), deutscher Komponist 
 Gerhard Deimling (1934–2017), deutscher Rechts- und Kriminalsoziologe
 Jenny Deimling (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Ludwig von Deimling (1833–1906), preußischer Generalleutnant 
 Otto Deimling (1821–1875), Pädagoge 
 Otto von Deimling (1863–1923), preußischer Generalmajor 

Deimling ist ein Ortsname:
 Deimling (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern